Трнава () је насеље у Србији у општини Прешево у Пчињском округу. Према попису из 2002. било је 1160 становника (према попису из 1991. било је 1397 становника).

У Трнави је пре Другог светског рата радио рудник хрома.

Демографија 
У насељу Трнава живи 702 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 29,1 година (28,6 код мушкараца и 29,5 код жена). У насељу има 294 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,95.

Ово насеље је углавном насељено Албанцима (према попису из 2002. године).

Познати становници 

 Шћиприм Арифи, председник општине Прешево

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Прешеву
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији